Бульвар Сансет — улица в Лос-Анджелесе, Калифорния.
 «Бульвар Сансет» — американский фильм-нуар режиссёра Билли Уайлдера 1950 года.
 «Бульвар Сансет» — мюзикл 1993 года, написанный на основе сценария фильма.